Die nachfolgende Liste enthält alle Test Matches (Länderspiele) der „All Blacks“, der neuseeländischen Rugby-Union-Nationalmannschaft der Männer. Neuseeland bestritt das erste offizielle Test Match am 15. August 1903 gegen Australien.

Übersicht der Test Matches 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 N = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage

1903–1938

1946–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

2020–2029

Länderspiele ohne Test-Match-Status 
Der Verband New Zealand Rugby (NZR) erkennt einigen Länderspielen nicht den vollen Test-Match-Status zu. Dies betrifft insbesondere die Begegnungen mit den australischen New South Wales Waratahs in den Jahren 1920 bis 1928. Während Rugby Australia diesen den Status als Test Match zuerkennt, tut dies NZR bis heute nicht. Grund dafür ist, dass Rugby Union damals ausschließlich im Bundesstaat New South Wales gespielt wurde und die australische Auswahl deshalb aus Sicht der Neuseeländer nicht als vollwertige Nationalmannschaft betrachtet werden kann.

Im Gegensatz zu mehreren anderen Verbänden erkennt die NZRU die Begegnungen mit den Barbarians nicht als Test Matches an.

Ebenfalls keinen Test-Match-Status besitzen die Spiele der New Zealand Cavaliers während der Rebellentour in Südafrika:

Statistik 
(Stand: 29. November 2022)

Gegner bei Test Matches

Bilanz der Test Matches

Spielstädte

Weblinks 
 New Zealand Rugby Union (englisch)
 Ergebnisübersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
 Spiele der All Blacks auf rugbydata.com (archivierte Version)
 Ergebnisliste auf espnscrum.com
 Statistiken zu den All Blacks

Neuseeland
Neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft